Економічний аналіз — взаємопов'язані й взаємозумовлені методи вивчення й наукового дослідження певних явищ, процесів, дій, результатів в економіці.
 Економічний аналіз — збірник наукових праць, заснований 2007 року Тернопільським національним економічним університетом.